Secret ("segreto" in varie lingue) può riferirsi a:

Cinema 
 Secret (Bùnéng shuō de mìmì) – film del 2007 diretto da Jay Chou
 Secret (Sekret) – film del 2012 diretto da Przemyslaw Wojcieszek

Fumetto 
 Secret – personaggio dei fumetti DC Comics
 Secret – serie a fumetti pubblicata dalla Image Comics

Musica 
 Secret – album dei Classix Nouveaux del 1983
 Secret – singolo degli Heart del 1990, dall'album Brigade
 Secret – singolo di Madonna del 1994, dall'album Bedtime Stories
 Secret – singolo degli Orchestral Manoeuvres in the Dark del 1995, dall'album Crush
 Secret – album di Koda Kumi del 2005
 Secret – album di Ayumi Hamasaki del 2006
 Secret – singolo di 21 Savage con la partecipazione di Summer Walker del 2020
 Secret – gruppo musicale russo
 Secret – gruppo musicale sudcoreano
 Secret – canzone di The Pierces

Medicina tradizionale 
 Secret (pron. fr. AFI: ) – tecnica di guarigione tradizionale diffusa in Valle d'Aosta, in Francia e nelle Alpi Occidentali.

Pagine correlate 
 Secrets
 The Secret
 Le Secret